Niemcy:
 Windhausen – dzielnica miasta Boppard
 Windhausen – dzielnica gminy Bad Grund (Harz) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterode am Harz

Osoby:
 Wolfgang Windhausen – niemiecki liryk